Oxidul de cupru este format din cupru și oxigen.

Oxid de cupru se poate referi la:
 Oxid de cupru (I) (oxid cupros, Cu2O)
 Oxid de cupru (II) (oxid cupric, CuO)
 Peroxid de cupru (CuO2)
 Oxid de cupru (III) (Cu2O3)

Compuși ai cuprului